Niels Bohr (1885-1962) var en dansk fysiker.

Niels Bohr kan også referere til:
 Niels Bohr Institutet – institut for teoretisk fysik
 Bohrs atommodel – Niels Bohrs atommodel
 Niels Bohr-medaljen
 Niels Bohr (dokumentarfilm fra 1952) – dansk dokumentarfilm fra 1952 instrueret af Jens Henriksen
 Niels Bohr (dokumentarfilm fra 1985) – dansk portrætfilm fra 1985 instrueret af Ole John
 Niels Bohr (dokumentarfilm fra 2013) – dansk portrætfilm fra 2013 instrueret af Liv Thomsen